Наде́жда Ива́новна Алма́зова  (род. 11 ноября 1952, с. Троица, Пировского района, Красноярского края) — российский учёный, доктор педагогических наук (2003), профессор (2005), заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический Университет».

Биография 
Окончила Ивановский государственный университет, факультет романо-германской филологии (1974, с отличием); в 1979 окончила аспирантуру Ленинградского государственного университета и защитила кандидатскую диссертацию по филологии. Ученое звание доцента по кафедре иностранных языков присвоено Комитетом по высшей школе Министерства образования СССР в 1984 году. В 2003 защитила докторскую диссертацию по педагогике, ученое звание профессора присвоено в 2005 году. С 1979 работает в высшей школе; с 2000 — профессор факультета иностранных языков кафедры прикладной лингвистики в СПбГПУ, с 2008 — заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации на факультете иностранных языков того же вуза. Член экспертного совета ВАК РФ по педагогике и психологии (с 2015).

Муж: Борис Алмазов. Дети: Александра и Богдан.

Труды 
Автор свыше 130 научных публикаций, ряд монографий, среди которых «Кросс-культурная составляющая иноязычной коммуникации: когнитивный и дидактический аспекты» (2003), коллективная монография «Гуманитарная составляющая образовательной среды в техническом вузе» (2011), множество учебно-методических пособий, программ, тестовых заданий. Надежда Ивановна является признанным переводчиком специальной бизнес-литературы, ею был переведен целый ряд экономической нормативной документации по заказу мэрии г. Санкт-Петербурга, ряд монографий по проблемам бизнеса. Научные работы публиковались как во внутренних, так и внешних издательствах, среди них изд-во «Наука», журналы, лицензированные ВАК (Известия СПГУЭФ; Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Научно-технические ведомости СПбГПУ).

Коллективные учебно-методические разработки (выборочно) 
 Учебное пособие по английскому языку для магистрантов гуманитарного профиля. Книга для преподавателей /Н. И. Алмазова Н. В. Попова, М. М. Степанова, О. А. Никитенко. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 47 с.
 Английский язык. Учебное пособие для магистрантов гуманитарного профиля: учебное пособие / Н. И. Алмазова, Н. В. Попова, М. М. Степанова, О. А. Никитенко. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 219 с. (Гриф УМО по лингвистическому образованию).
 Английский язык. Практический курс для магистрантов технического профиля: учебное пособие / Н. И. Алмазова, Н. В. Попова, М. С. Коган, М. М. Степанова, О. А. Никитенко. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 272с. (Гриф УМО по университетскому политехническому образованию).
 Английский язык: методические рекомендации для преподавателей. / Н. И. Алмазова, Н. В. Попова, М. С. Коган, М. М. Степанова, О. А. Никитенко. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 48 с.
 Иностранный язык для магистрантов неязыковых специальностей. Рабочая программа учебной дисциплины и методические рекомендации по её реализации для преподавателей / Н. И. Алмазова, Н. В. Попова, М. М. Степанова, О. Н. Костерина. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 32 с.

Научные и учебно-методические публикации (выборочно)

Монографии 
 Гуманитарная составляющая образовательной среды в техническом вузе /М. А. Акопова, Н. И. Алмазова Н. И., Л. Г. Жук, Т. А. Савушкина. СПб: Изд-во Политехн.ун-та, 2011. 138с.

Статьи и учебные пособия 
 English for law students. Английский язык для студентов юридического факультета / Н. И. Алмазова, М. А. Васильева, Я. Б. Журавлева, Л. И. Шрамко. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 208с
 Conversation Classes for Future Economists.- Коммуникация по-английски на экономические темы: Методическое пособие /Н. И. Алмазова, З. А. Киселева / СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2009. 70с.
 Анализ особенностей развития синдрома выгорания у преподавателей высших учебных заведений/ Н. И. Алмазова, М. А. Акопова, Ф. И. Валиева // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. Вып 5(66). С. 91—98
 Пути совершенствования иноязычной подготовки магистрантов/аспирантов/ Н. И. Алмазова, Ю. В. Еремин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2009. № 4 Т.1. С. 32—37
 Учебно-познавательная компетенция как методологическая основа продуктивной иноязычной учебно-познавательной деятельности/ Н. И. Алмазова, А. В. Рубцова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2010. Вып. 2. С.117—121
 Дидактический процесс как поликодовый феномен / Н. И. Алмазова, В. Е. Чернявская // Международный журнал Стил. 2010. Вып. 11. С.429—435
 Коммуникация в поликодовом пространстве: лингвосемиотический и дидактический аспекты/ Н. И. Алмазова, В. Е. Чернявская // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2011. Вып. 1 (105). С.173—178

Награды 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования»
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 2009, Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования» (2009 г.)
 2012, Премия Правительства Российской Федерации в области образования

Примечания

Ссылки 
 Алмазова Надежда Ивановна на сайте СПбГПУ
 СОСТАВ экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по педагогике и психологии
 Кафедра английского языка для гуманитарных факультетов
 Кросс-культурная составляющая иноязычной коммуникации: когнитивный и дидактический аспекты

Педагоги России
Выпускники Ивановского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Женщины-учёные
Члены-корреспонденты РАО